У́лица Ива́на Крамско́го — улица в Святошинском районе города Киева, местность Святошино.

Протяжённость 760 м.

Пролегает от проспекта Победы до тупика. Возникла в конце XIX века как часть 2-й Просеки. Современное название в честь художника И. Н. Крамского — с 1965 года. Её отрезок между проспектом Победы и улицей Феодоры Пушиной в 1958 году был присоединён к нынешней улице Николая Краснова.

Примыкают улицы Львовская, Верховинная, Михаила Котельникова и Отдыха.

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Транспорт 

 Троллейбусы 7, 7к (по проспекту Победы)
 Станция метро «Святошин»
 Станция метро «Житомирская»
 Ж.д. станция Святошин

Литература

Ссылки 
 Улица Ивана Крамского на сервисе Яндекс.Панорамы.